

Fumetti 

 Tales from the Crypt, serie a fumetti  edita dalla EC Comics negli anni cinquanta.

Televisione 

 I racconti della cripta (Tales from the Crypt), serie televisiva degli anni ottanta;
 Brividi e polvere con Pelleossa (Tales from the Cryptkeeper), serie televisiva degli anni novanta.

Cinema 

 Racconti dalla tomba (Tales from the Crypt), film horror del 1972, diretto dal regista Freddie Francis.